Женский кубок УЕФА 2002/2003 годов — 2-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Победителем турнира стал шведский «Умео», в финале по сумме двух матчей обыгравший датскую «Фортуну» из Йёрринга.

Результаты

Квалификационный раунд

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com

2002 год в женском футболе
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году
2002